Озеренское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Венёвского района Тульской области России.

Административный центр — село Гати.

Населенные пункты 
На территории поселения находились:
 сёла: Гати, Березово, Грибовка, Медведки, Поветкино, Прудищи, Урусово, Щучье.
 посёлки: Белгородский, Каменный, Свиридовский.
 деревни: Артемовка, Бельцы, Большие Заломы, Вотчинка, Ключевое, Княжево, Островки, Причаль, Рассылкино, Свиридово 2-е, Талызино, Хмелевая, Щепиловка.
 слободы: Коломенская, Озеренская, Пушкарская, Стрелецкая.
 разъезд: Ольховка

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Венёвского района
Упразднённые сельские поселения Тульской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году